Adobe Bridge, programari d'Adobe Systems per a l'organització de les parts de la Creative Suite.
 Bridge (joc), joc de cartes.
 Bridge (patró de disseny).
 Bridge Carson, personatge de ficció, dels Power Rangers.
 Bridge o pont de xarxa, dispositiu per interconnectar xarxes locals.
 Mr. & Mrs. Bridge, pel·lícula de 1990.
 The Bridge, sèrie de televisió.